Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute à Locust Valley du 3 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean Moffitt.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Karen Susman.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Navigation 

dames 1964
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1964
Août 1964